Folgende Schulen tragen den Namen der schwedischen Philanthropin Elsa Brändström (1888–1948):
 Elsa-Brändström-Schule, Evangelische Grundschule in Bonn
 Elsa-Brändström-Grundschule, ehemalige Schule in Dortmund
 Elsa-Brandström-Schule, Evangelische Montessori-Grundschule in Düsseldorf-Unterrath
 Elsa-Brändström-Schule, städtisches Gymnasium in Elmshorn
 Elsa-Brändström-Realschule in Essen (Eliteschule des Sports, bilingualer Zweig)
 Elsa-Brändström-Schule, städtische Grundschule in Frankfurt am Main
 Elsa-Brändström-Schule, Gemeinschaftshauptschule in Gladbeck
 Elsa-Brändström-Schule (Hannover), Gymnasium in Hannover
 Elsa-Brändström-Schule, Realschule in Köln (Eliteschule des Fußballs)
 Elsa-Brändström-Gymnasium (München) in München
 Elsa-Brändström-Gymnasium (Oberhausen) in Oberhausen
 Elsa-Brändström-Realschule in Rheine
 Elsa-Brandström-Schule, ehemalige städtische Hauptschule Süd in Ratingen

Brandstrom